Tianchi Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Tianchi (köping i Kina, Inre Mongoliet), 
 Tianchi (köping i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar